Бутирофенон (1-фенилбутан-1-он) — органическое соединение из группы ароматических кетонов. Многие производные бутирофенона являются антипсихотическими лекарственными средствами, которые используются в лечении таких психиатрических заболеваний, как шизофрения. Лекарства из группы бутирофенонов являются блокаторами дофаминовых рецепторов и таким образом подавляют действие дофамина. К бутирофенонам относятся галоперидол, дроперидол, бенперидол и др.

Производные бутирофенона 
 Галоперидол 
 Дроперидол
 Бенперидол
 Трифлуперидол
 Мелпирон
 Ленперон
 Луматеперон
 Домперидон

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Нейролептики